Scientific American (по-русски «Сайнтифик Америкэн») — научно-популярный американский журнал, выпускающийся с 28 августа 1845 года, что делает его старейшим журналом США из выпускающихся по сей день. Статьи журнала рассказывают о новых и инновационных исследованиях доступно как для специалистов, так и для дилетантов.

Scientific American (часто сокращается как SciAm) ежемесячно расходится тиражом примерно 100 000 экземпляров в Америке, и ещё примерно 100 000 экземпляров продаётся по всему остальному миру (включая продажи по подписке). Этот уважаемый журнал не заостряет внимание на коротких научных обзорах и, скорее, позиционирует себя как форум, в котором учёные умы делятся своими открытиями и теориями с широкой публикой. Сначала целевой аудиторией были учёные, работающие в разных областях науки, а теперь это преимущественно хорошо образованные люди, интересующиеся проблемами науки.

Русское издание под названием «В мире науки» выходило с 1983 года по 1993 год, возобновлено с 2003 года.

История 

Журнал создан благодаря усилиям Руфуса Портера как одностраничная газета, и на раннем этапе своего существования большинство материала бралось из отчётов патентного ведомства США. В журнале затрагивалось большое количество тем, включая такие насущные как вечный двигатель, в 1848 году про лоцмейстерское судно от Авраама Линкольна, и карданная передача, применяющаяся в автомобилях. Любой из выпусков журнала XIX века обладал удивительной проницательностью в отношении прогресса индустриальной революции того времени. В текущих выпусках журнала есть рубрика «Эта дата в истории», в которой печатаются статьи 50-, 100-, и даже 150-летней давности — часто в этих старых статьях описываются истинные открытия, изменившие мир в юмористической, ненаучной форме.

В 1846 году Портер продал журнал Альфреду Эли Бичу и Орсону Десайксу Мунну, и до 1948 года он принадлежал Munn & Company. Под руководством второго Орсона Десайкса Мунна, правнука первого, журнал стал чем-то вроде «рабочего» журнала, похожего по стилю на журнал Popular Science времён XX века. После журнал был выкуплен у Мунна издателем Жерардом Пилом, редактором Деннисом Фланаганом, и генеральным менеджером Дональдом Миллером младшим, которые и создали тот стиль Scientific American, который можно видеть в текущих выпусках журнала. Миллер устранился от дел в 1979 году, а Фланаган в 1984-ом, когда сын Жерарда Пила, Джонатан, стал президентом и главным редактором журнала. К тому времени тираж журнала увеличился в 15 раз по отношению к 1948 году. В 1986, журнал был снова продан, на этот раз немецкой компании-издательству Holtzbrinck, которое владеет журналом до сих пор. Дональд Миллер умер в декабре 1998 , Жерард Пил в сентябре 2004-го, а Деннис Фланаган погиб в январе 2005-го.

Первый выпуск 

Журнал изначально позиционировал себя как «защитник индустрии и предпринимательства» и как «журнал о механике и других совершенствованиях». На обложке первого выпуска журнала был выгравирован заголовок «Усовершенствованные железнодорожные машины» (Improved Rail-Road Cars). Издатели так прокомментировали первые выпуски:

Scientific American издаётся Руфусом Портером каждый четверг утром по адресам: No. 11 Spruce Street, New York, No. 16 State Street, Boston, and No. 2l Arcade Philadelphia, (головной офис находится в Нью-Йорке). Каждый номер содержал от двух до пяти гравюр, большинство отличного качества, и иллюстрированные новые изобретения, научные законы, и любопытные работы. Также, писалось об интересных новостях и событиях; отзывы о научных и прочих изобретениях; описывались американские и иностранные изобретения и усовершенствования; Каталоги патентом на изобретения; Научные эссе; Иллюстрированные основы наук: механики, химии и архитектуры. Также уделялось много внимания разным видам искусства и прикладным профессиям, интересным философским опытам, различным проявлениям музыки и поэзии. Издание создавалось специально для механиков и производителей, и рассчитана была только на американского читателя, соответственно основное внимание уделялось именно их проблемам. Однако журнал также был популярен и среди фермеров, так как оттуда они могли узнавать о различных приспособлениях агрокультурного назначения. Среди молодых людей и детей журнал тоже оказался весьма популярен, так как он давал больше знаний, чем посещение школы пять раз. Ещё одним важным аргументом в пользу покупки Scientific American — низкая стоимость — подписка на один год стоила 2 доллара, сначала 1 доллар, а остальное в течение 6 месяцев. За 4 доллара можно было купить подписку пяти копий на 6 месяцев. Любой человек, приводивший два или более подписчика, получал за каждого по 25 центов.

Другое 
 В начале 1900-х годов Scientific American издал энциклопедию, под названием «The Americana».

 Большим успехом пользуются следующие рубрики:
 Колонка математических игр Мартина Гарднера.
 Начинающий учёный.

 Scientific American выпускает телевизионную программу на канале PBS под названием «Границы Scientific American» (Scientific American Frontiers).

См. также 
 New Scientist

Примечания 

Научно-популярные журналы
Журналы США
Печатные издания, возникшие в 1845 году